Se også 701 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 
 Raginpert, langobardernes konge

Eksterne henvisninger 

 
01
Artikler om enkelte år